Plural de abade
 Abades (Ourém) — aldeia da freguesia de Freixianda, Ourém, Portugal
 Abades (Ponte de Lima) — aldeia da freguesia de Gandra, Ponte de Lima, Portugal
 Abades (Segóvia) — município de Segóvia, Espanha
 Leitura errónea de Abados, aldeia da freguesia de Carvalhais, São Pedro do Sul, Portugal

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos